

Union européenne
 Le tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (TFPUE).
 Le tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE).

Conseil de l'Europe
 Le tribunal administratif du Conseil de l'Europe

Voir aussi 
 Cour européenne

es:Tribunal europeo